Arvai ist der Familienname folgender Personen:
 Attila Árvai (* 1974) ungarischer Radrennfahrer
 Ferenc Árvai (1935–2004), ungarischer Bildhauer und Maler 
 György Árvai (1697–1759), ungarischer Mönch, Dichter und Lehrer 
 Jolán Árvai (1947–2001), ungarischer Filmregisseur, Produzent und Filmeditor  
 Peter Arvai (* 1979), schwedischer Geschäftsmann 
 Péter Árvai (* 1989), ungarischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Arvay